Шпе́нглер () — фамилия.

Известные носители 
  (1827—1901) — немецко-швейцарский медик; первый врач, специализирующийся на туберкулезе в Давосе.
 Шпенглер, Йорг (1938—2013) — западногерманский яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале (1976).
 Шпенглер, Карл (1860—1937) — швейцарский медик.
 Шпенглер, Лазарус (1479—1534) — немецкий религиозный деятель, сподвижник Мартина Лютера.
 Шпенглер, Освальд (1880—1936) — немецкий философ и публицист.
  (род. 1939) — немецкий актёр.